Komsomolske je současné nebo bývalé jméno mnoha sídel na Ukrajině, v Kazachstánu a v Rusku.

Ukrajina 
 Kalmiuske – město v Doněcké oblasti nazývané Komsomolske do roku 2016
 Slobožanske (Čuhujivský rajón) – sídlo městského typu v Charkovské oblasti nazývané Komsomolske do roku 2016